Gittins ist der Familienname folgender Personen:

 Calum Gittins (* 1986), neuseeländischer Schauspieler
 Jeremy Gittins (* 1956), englischer Schauspieler
John C. Gittins (* 1938), britischer Mathematiker und Statistiker
 Robert H. Gittins (1869–1957), US-amerikanischer Politiker